Zierrat steht für:

 Verzierung im Allgemeinen
 Ornament, in Kunstgeschichte und Stilkunde ein Schmuckelement
 im Druckwesen bewegliche Letter mit Verzierungselementen, siehe Zierrat (Druck)

Siehe auch:

 Zier (Begriffsklärungsseite)
 die ehemalige deutsche Badmintonspielerin Christine Zierath